Браћа Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле, али су поражени у полуфиналу од Пјера-Ига Ербера и Николе Маија.

Ербер и Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Ивана Додига и Марсела Гранољерса са 4:6, 6:4, [10:3].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб
 
Међународно првенство Италије у тенису 2017.
Међународно првенство Италије у тенису — мушки парови